Catherine Mumford – filantropa britannica, promotrice dell'Esercito della salvezza
David Mumford – matematico britannico-americano
Eloise Mumford – attrice statunitense
Lewis Mumford – storico delle città e sociologo della tecnologia statunitense
Marcus Mumford – cantante, chitarrista e batterista britannico, leader del gruppo Mumford & Sons

Altre definizioni
Mumford – film di Lawrence Kasdan del 1999